Die Ewige Tabelle des Afrika-Cups der Frauen listet, nach Ländern sortiert, die Ergebnisse aller Spiele bei der Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen (bis 2015 Afrikameisterschaft der Frauen) auf. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden); Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden.

Ewige Tabelle
Afrikacup der Frauen